Essenz (von lateinisch essentia) steht für:
 Essenz, Wesen eines Dings; siehe Wesen (Philosophie)
 Essenz, Grundsubstanz in der Alchemie und frühen Chemie; siehe Vier-Elemente-Lehre
 Konzentrat, eine konzentrierte Lösung
 Essenz, Kraftbrühe, Grundlage von Saucen und Suppen; siehe Fond (Lebensmittel)
 Essenz (Band), eine Berliner Black-Doom-Band

Siehe auch:
 Essence
 essenziell
 Essentialismus
 Ousia